Peyerimhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Peyerimhoff (1926–1996), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Henri de Peyerimhoff (1838–1877), französischer Entomologe 
 Sigrid Peyerimhoff (* 1937), deutsche Chemikerin